Helicosporina är ett släkte av svampar. Helicosporina ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Helicosporina